Pavlína Waldecko-Pyrmontská (Pavlína Emma Augusta Hermína; 19. října 1855, Arolsen – 3. července 1925, Bad Laasphe) byla členka rodu Waldeck-Pyrmont a waldecko-pyrmontskou princeznou. Sňatkem s knížetem Alexisem z Bentheimu a Steinfurtu byla také členkou knížecího rodu Bentheim-Steinfurt a od 28. září 1890 do 21. ledna 1919 kněžnou z Bentheimu a Steinfurtu.

Rodina 
Pavlína se narodila v Arolsenu ve Waldecko-Pyrmontském knížectví 19. října 1855 jako druhorozená dcera knížete Jiřího Viktora a jeho první manželky Heleny Nasavské. Pavlína byla starší sestrou württemberské korunní princezny Marie, nizozemské královny Emmy, vévodkyně z Albany Heleny, waldecko-pyrmontského knížete Fridricha a kněžny Alžběty z Erbach-Schönbergu.

Manželství a potomci 
7. května 1881 se pětadvacetiletá Pavlína v rodném Arolsenu provdala za o deset let staršího dědičného knížete Alexise z Bentheimu a Steinfurtu, čtvrtého potomka a nejstaršího syna knížete Ludvíka Viléma z Bentheimu a Steinfurtu a jeho manželky Berty Hessenso-Philippsthalsko-Barchfeldské. Z osmadvacet let trvajícího manželství se narodilo osm dětí:

 Eberwyn z Bentheimu a Steinfurtu (10. dubna 1882 – 31. července 1949)
 Viktor Adolf z Bentheimu a Steinfurtu (18. července 1883 – 4. června 1961)
 Karel Jiří z Bentheimu a Steinfurtu (10. prosince 1884 – 14. února 1951)
 Alžběta z Bentheimu a Steinfurtu (12. července 1886 – 8. května 1959)
 Viktorie z Bentheimu a Steinfurtu (18. srpna 1887 – 30. ledna 1961)
 Emma z Bentheimu a Steinfurtu (19. února 1889 – 25. dubna 1905)
 Alexis Rainer z Bentheimu a Steinfurtu (16. prosince 1891 – 30. června 1923)
 Fridrich z Bentheimu a Steinfurtu (27. května 1894 – 17. května 1981)

Tituly a oslovení 
 19. října 1855 – 7. května 1881: Její Jasnost princezna Pavlína Waldecko-Pyrmontská
 7. května 1881 – 28. září 1890: Její Jasnost dědičná princezna z Bentheimu a Steinfurtu, princezna waldecko-pyrmontská
 28. září 1890 – 21. ledna 1919: Její Jasnost kněžna z Bentheimu a Steinfurtu, princezna waldecko-pyrmontská
 21. ledna 1919 – 3. července 1925: Její Jasnost kněžna vdova z Bentheimu a Steinfurtu, princezna waldecko-pyrmontská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Nositelé Řádu Luisina
Narození 19. října
Narození v roce 1855
Úmrtí 3. července
Úmrtí v roce 1925
Ženy
Waldeckové